St. Jürgen heißen folgende Orte:

 Lübeck-St. Jürgen, Ortsteil von Lübeck
 St. Jürgen (Flensburg), Stadtbezirk im Stadtteil Jürgensby, Flensburg, teilweise aber auch Synonym für besagten Stadtteil
 St. Jürgen (Lilienthal), Ortsteil von Lilienthal, Landkreis Osterholz
 St. Jürgen (Märkisch Linden), Wohnplatz der Gemeinde Märkisch Linden, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 St. Jürgen (Ölper)
 Neu Sankt Jürgen, Landkreis Osterholz
 St. Jürgen (Schleswig), Ortsteil von Schleswig, Kreis Schleswig-Flensburg
 Sankt Jürgen, 1915–1918 und 1940–1944 Name der Gemeinde Saint-Jure im Département Moselle in Frankreich
 St. Jürgens, heute: Jüri (Rae), Ort und Kirchspiel in Harrien, Estland

St. Jürgen ist der Name folgender Kirchen:
 

St. Jürgen ist Namenspatron folgender Friedhöfe:
 

St. Jürgen steht in Bremen für:
 St.-Jürgen-Klinik, im Jahre 1851 eröffnetes Krankenhaus, benannt nach einem mittelalterlichen Gasthof, heute Klinikum Bremen-Mitte
 Sankt-Jürgen-Straße, 1865 benannt nach einer Gaststätte, Hauptverkehrsstraße in der Östlichen Vorstadt
 St.-Jürgen-Asyl, entstand 1891 aus der Irrenabteilung des Krankenhauses, ab 1904 eigener Standort im Dorf Ellen, seit 2005 unter Denkmalschutz, gehört heute zum Klinikum Bremen-Ost

Siehe auch:
 Georg (Heiliger)#Patronanzen und Namensgebungen
 Georg#Varianten
 St. Jürgen vor Rambin